Optime noscitis ist der Titel zweier Enzykliken, die vom Papst Pius IX. verfasst wurden:

 Optime noscitis (1854)
 Optime noscitis (1855)